Napomena: Nogometne lige u Hrvatskoj u sezoni 1992./93. kojima autori Wikipedije ne mogu (trenutno) precizno odrediti rang natjecanja (nisu vidljivi iz dostupnih izvora) ili nisu igrane unutar ligaškog sustava, naknadno će se prebaciti u odgovarajuće članke.

1. općinska liga Slavonski Brod 
Igrano u poljeće 1993.

I. skupina 

 Izvori: 
 NK Svačić Stari Slatinik

II. skupina 
Prvo mjesto je osvojila Budućnost Donji Andrijevci 
Sudionici:
 Budućnost Donji Andrijevci
 Dubrava Zadubravlje 
 Gardun Garčin
 Marsonia II Slavonski Brod
 Posavina Velika Kopanica
 Slavonac Stari Perkovci
 Izvori: 
 Slavonac i Stari Perkovci

2. općinska liga Slavonski Brod 
Igrano u proljeće 1993.

Istok

I. skupina 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

II. skupina

Zapad

Međuopćinska liga Čakovec – Ludbreg 

<small> Izvori: 
<ref> [http://www.nk-polet-smnm.hr/images/pdf/tabliceseniora.pdf nk-polet-smnm.hr, NK Polet Sveti Martin na Muri – Pregled konačnih tablica seniora], preuzeto 27. studenog 2015. </ref> NK Polet Sveti Martin na Muri 
 NK Nedelišće</small>

 3. međimurska liga 

 Grupa A 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

 Grupa B 

 A općinska liga Ludbreg 

 Izvori: 
 Nogomet u ludbreškom kraju

 B općinska liga Ludbreg 

 Izvori: 
  Nogomet u ludbreškom kraju

 Moslavačka liga (NS Kutina) 

 Izvori: 
 Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

 Općinska liga Kutina 

 Zapad 
Također i pod nazivom Općinska liga – Zapad / Nogometni savez Kutina''

 Izvori: 
 Športski nogometni Klub "Moslavina" Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Poveznice 
 1. HNL 1992./93.
 2. HNL 1992./93.
 3. HNL 1992./93.
 4. rang HNL-a 1992./93.
 5. rang HNL-a 1992./93.
 6. rang HNL-a 1992./93.
 7. rang HNL-a 1992./93.
 Hrvatski nogometni kup 1992./93.

Izvori 

  

1992-93
 9o